gmina Złotniki Kujawskie – gmina wiejska, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie
dawne gminy:
 gmina Złotniki – dawna gmina wiejska, powiat jędrzejowski, woj. kieleckie
 gmina Złotniki – dawna gmina wiejska, powiat podhajecki, woj. tarnopolskie